Эндерляйн, Гюнтер (1872—1968)
 Эндерлайн, Ортрун (1943 г. р.)